Адольфус Льюис Хеерманн (1821—1856) — американский врач, натуралист, орнитолог и исследователь. Путешествовал по США, собирая и каталогизируя птиц, рыб, рептилий и растения. В качестве хирурга и натуралиста участвовал в пятой тихоокеанской железнодорожной экспедиции. Он входил в группу, которой руководил Роберт С. Уиллиамсон (см. :en:Robert S. Williamson) и сообщал о разных видах птиц, найденных в исследованных районах.

Открытия и названия 
Во время своих экспедиций Хеерманн открыл на западе США несколько видов птиц, животных и растений. Многие из них носят его имя.

 Чайка Хеерманна (Larus heermanni)
 Dipodomys heermanni
 Melospiza melodia heermani
 Holocarpha heermannii

Примечания 

Орнитологи США
Натуралисты США